Den Namen Gadara trugen in der Antike folgende Städte:

 Gadara (Umm Qais), im heutigen Jordanien, Stadt der Dekapolis
 Gadara (Peräa), im heutigen Jordanien, die Hauptstadt der Landschaft Peräa
 Gadara (Judäa), westlich des Jordan in Judäa, nordöstlich von Jericho.

Gadara ist ein römisch-katholisches Titularbistum, siehe Titularbistum Gadara